Altalene – singolo di Slait e Tha Supreme del 2020
 Altalene – singolo di Arisa del 2021

Pagine correlate 
 Altalena